Freiburg, település a németországi Alsó-Szászország tartományban
 Freiburg im Breisgau, város a németországi Baden-Württemberg tartományban
 Freyburg, város a németországi Szász-Anhalt tartományban
 Fribourg svájci város német neve 

 Freiburg svájci kanton